Роминь () — комуна в Румунії, у повіті Нямц.
 Роминь () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Роминь.
 Роминь () — село в Румунії, у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Бебень.